C7 – procesor firmy VIA Technologies
 C7 – izraelski samolot myśliwski IAI Kfir
 Colt Canada C7 – kanadyjski karabin automatyczny
 C7 – samochód Chevrolet Corvette
 C7 – format arkusza według ISO 216, o wymiarach 81×114 mm
 HMS C7 – okręt podwodny typu C Royal Navy producent: Vickers
 USS "Cincinnati" (C-7)